Зи́верт (; ):

 Зиверт — единица измерения эффективной и эквивалентной доз ионизирующего излучения.

Персоналии 
 Зиверт, Роберт (1887—1973) — видный деятель немецкого рабочего движения, политик, антифашист, узник концентрационных лагерей Третьего Рейха, участник движения сопротивления в Бухенвальде.
 Зиверт, Рольф (1896—1966) — шведский радиофизик, один из родоначальников науки радиобиологии.
 Зиверт, Ян (род. 1982) — немецкий футболист, тренер.
 Зиверт, Юлия Дмитриевна (более известна как Zivert; род. 1990) — российская поп-певица.

См. также